Pleasant View (Utah)
Pleasant View (Tennessee)
Ou ainda:
East Pleasant View
West Pleasant View
North Vandergrift-Pleasant View

Veja também
Pleasantville

Desambiguações de topônimos